Cupa României se poate referi la:

 Cupa României (baschet feminin)
 Cupa României (baschet masculin)
 Cupa României la fotbal
 Cupa României la fotbal feminin
 Cupa României (futsal)
 Cupa României (handbal feminin)
 Cupa României (handbal masculin)
 Cupa României (hochei)